Маргулис — четвёртый сольный альбом российского рок-музыканта Евгения Маргулиса, записанный в 2012 году после его ухода из «Машины времени» и выпущенный в 2013 году.

Список композиций 
 Надоело(а) (3-04)
 Курить (3-26)
 Неботва (4-22)
 Рок-н-ролл (памяти Сергея Кавагоэ) (3-38)
 Не надо так (3-27)
 R.le.Kino (Эмил Димитров — Борис Баркас) (3-18)
 Заносит (1-51)
 Война (3-56)
 Ловец (1-57)
 I love u (3-50)
 Спокойной ночи (1-56)

Участники записи 
 Евгений Маргулис — вокал, гитара, бас-гитара.
 Михаил Клягин — гитара.
 Евгений Лепендин — барабаны, тарелки
 Михаил Владимиров — губная гармоника, соло.
 Александр Дитковский — труба

Дополнительная информация 
 Песня «Рок-н-ролл» посвящена Сергею Кавагоэ (1953—2008), старому другу и коллеге по группам «Машина времени», «Воскресение» и московскому «Наутилусу».
 Маргулис долго отбивался от предложений Аллы Пугачёвой сделать кавер-версию какой-нибудь её песни. Но однажды американские друзья подарили ему в Лос-Анджелесе четырёхструнную сигар-бокс-гитару и её металлический звук натолкнул Евгения на блюзовую версию «Арлекино».

Примечания 

Альбомы 2013 года
2013